Авл Манлій Вульсон Капітолін, Авл Ма́нлій Вульсо́н Капітолі́н (лат. Aulus Manlius Vulso Capitolinus;, ? — після 389 до н. е.) — політичний і військовий діяч часів Римської республіки.
 Квінт Манлій Вульсон Капітолін, Квінт Ма́нлій Вульсо́н Капітолі́н (лат. Quintus Manlius Vulso Capitolinus; V—IV століття до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.